Весёлый () — хутор в Республике Адыгея. Входит в состав городского округа город Майкоп.

География 

Хутор расположен в западной части городского округа Майкоп, напротив станицы Ханская, на левом берегу реки Белая. Находится в 12 км к северо-западу от города Майкоп и в 12 км к юго-востоку от города Белореченск. 

Площадь территории населённого пункта составляет — 1,05 км2. 

Ближайшие населённые пункты: Ханская на востоке, Гавердовский на юго-востоке, Фадеевский на юго-западе, Пшехская на западе и Южный на северо-западе. 

Населённый пункт расположен на Закубанской наклонной равнине, в предгорной зоне республики. Средние высоты на территории хутора составляют 153 метра над уровнем моря. Рельеф местности представляет собой в основном волнистые равнины с общим уклоном с юго-запада на северо-восток, с холмистыми и курганными возвышенностями. С юга, запада и севера хутор окружён лесными массивами.

Гидрографическая сеть в основном представлена рекой Белая и его левым притоком — Ханка, которая впадает в неё в центральной части хутора. 

Климат на территории хутора влажный умеренный (Dfa). Среднегодовая температура воздуха положительная и составляет около +11,5°С. Среднемесячная температура воздуха в июле достигает +23,0°С. Среднемесячная температура января составляет около 0°С. Среднегодовое количество осадков составляет около 750 мм. Основная часть осадков выпадает в период с мая по июль.

История 
В 1881 году майкопский купец Саркисов купил здешние земли у Пшехского станичного правления, напротив станицы Ханская (граница между пшехскими и ханскими землями шла по реке Белая) под табачные плантации. Первоначально он выращивал табак сам, но потом стал сдавать участки в аренду приезжим крестьянам. Они селились по лесным полянам отдельными дворами и со временем основали поселения — Мещанова поляна, Наливайкина и другие. 

К 1917 году на плантациях проживало 44 человека. После Гражданской войны, население окрестных лесных плантаций и небольших хуторов стало сселяться в устье реки Ханка, поближе к станице Ханской. В итоге в 1921 году появился хутор, который по общему мнению назвали — Весёлый. В то время в нём было уже 60 дворов и около 150 жителей.

В 1929 году в хуторе был образован Ханский колхоз № 1, который позже был преобразован в плодосовхоз «Первомайский».

В 1986 году в составе Ханского сельсовета, хутор Весёлый был передан из Майкопского района в ведение Майкопского городского совета. 

С 2000 года в составе Майкопского республиканского городского округа, наделённого статусом муниципального образования в 2005 году. 

16 апреля 2003 года Ханский сельский округ был упразднён и впоследствии хутор Весёлый был включён в местное территориальное общественное самоуправление (ТОС) №18.

Население 

Плотность —  чел./км2.

 Национальный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:
 

Мужчины — 301 чел. (47,2 %). Женщины — 337 чел. (52,8 %).

Местное самоуправление 
Хутор Весёлый вместе со станицей Ханская, входят в ТОС (территориальное общественное самоуправление) №18 городского округа Майкоп. 

Местное самоуправление является территориальным исполнительным органом местной администрации (ТИОМА) городского округа Майкоп и осуществляет исполнительно-распорядительные функции на территории станицы Ханская и хутора Весёлый.

Администрация ТОС №18 — городской округ Майкоп, станица Ханская, ул. Краснооктябрьская, №21.

 Председатель местного самоуправления — Троцков Анатолий Максимович.
 Администратор местного самоуправления — Руденко Александр Александрович.

Инфраструктура 
 Детский сад № 53 «Клубничка»
 Фельдшерско-акушерский пункт

Экономика 
 МТС совхоза «Первомайский».

Улицы 
Уличная сеть хутора состоит из 9 улиц:

Примечания 

Населённые пункты городского округа Майкоп
Появились в 1921 году в России
1921 год в Адыгее